

Antropologia 
 Mara – popolo dell'Asia sudorientale
 Mara – tribù di australiani aborigeni

Antroponimi 
 Mara – nome proprio di persona femminile

Cinema e televisione 
 Mara – film del 1953
 Mara – film del 1961
 Mara – episodio del film Ieri, oggi, domani di Vittorio De Sica
 Mara – film del 2018

Geografia 
 Mara – comune della provincia di Sassari
 Mara – comune della Spagna
 Mara – località del Sudafrica
 Mara – torrente che scorre tra Svizzera e Italia
 Mara – fiume della pianura di Serengeti, in Africa orientale
 Mara – fiume della Romania
 Mara – fiume del Canada
 Regione del Mara – regione della Tanzania

Mitologia e religione 
 Mara – località citata nella Bibbia
 Māra – Yakṣa celebre nel buddhismo per il ruolo di disturbo svolto contro Gautama Buddha
 Mara – dea della mitologia lettone
 Mara – creatura del folklore nordeuropeo, responsabile degli incubi
 Mara – dio della morte nella mitologia bielorussa
 Mara – altro nome di Noemi, nel Libro di Rut
 Mara – leggendario capo indigeno (sulla cui reale esistenza vi sono fortissimi dubbi) che combatté contro i Conquistadores spagnoli e da cui potrebbe derivare il nome della città Maracaibo

Musica 
 Mara – cantante italiana
 Mara – cantante russa
 Alessandro Mara – cantante italiano
 Mara – album del gruppo musicale Runrig
 Mara/Replay – singolo del cantante Bruno D'Andrea del 1980

Personaggi 
 Mara – personaggio della serie televisiva Dottor Who
 Mara – personaggio della serie di videogiochi Megami Tensei
 Mara – personaggio della serie Pokémon
 Mara – personaggio della serie The Elder Scrolls

Altro 
 Mara – organizzazione criminale
 Mara – storia a fumetti di Enric Sió

Altri progetti